Ранчо Еспириту Санто има више значења:

 Ранчо Еспириту Санто (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Еспириту Санто (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Еспириту Санто (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику